Села:
 Горби — Полтавська область, Глобинський район
 Горби — Полтавська область, Гребінківський район
 Горби — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський районСелище:
 Горби — Вінницька область, Крижопільський район